Die 25. Squash-Weltmeisterschaft ( PSA World Championship) der Herren fand vom 14. bis 21. Dezember 2003 in Lahore, Pakistan statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2003/04.

Titelverteidiger war David Palmer, der in diesem Jahr das Achtelfinale erreichte. Weltmeister wurde der Ägypter Amr Shabana, der im Endspiel Thierry Lincou aus Frankreich mit 15:14, 9:15, 15:11 und 15:7 besiegte. Es war Shabanas erster Weltmeistertitel und gleichzeitig der erste Titel für einen Ägypter.

Das Teilnehmerfeld der Herren bestand aus 64 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben. Das Gesamtpreisgeld betrug 175.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
  (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2003/04
2003
Squashturnier in Lahore